Krzywin (powiat Choszczeński), een gehucht in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński
 Krzywin (powiat Gryfiński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński
 Krzywiń (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kościański
 Krzywiń, een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kościański